Сланці — гірська порода

 Сланці — місто в Росії, у Ленінградській області
 Сланці — село в Росії, у Ртищевському районі Саратовської області

Див. також 
 Сланець (значення)